Arxipèlag de Sulu, cadena d'illes del sud-oest de les Filipines 
 Sulu (província), província de les Filipines
 Mar de Sulu, extensa mar 
 Sultanat de Sulu, estat musulmà centrat a l'illa de Sulu o Jolo 
 Hikaru Sulu, personatge fictici de l'univers de la sèrie de televisió Star Trek: La Sèrie Original 
 Sulu köfte, plat tradicional a la cuina turca, una mena d'estofat amb un brou no gaire espès semblant a les mandonguilles